Ситнов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Ситнов, Валентин Егорович (1918—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ситнов, Виктор Владимирович — член СФ РФ, депутат ГД РФ.

 Ситнова, Ирина Николаевна — советская и российская певица (лирическое сопрано), актриса оперетты.